Австрийская Футбольная Бундеслига сезона 2010/11 — 99 сезон австрийского футбольного чемпионата. Турнир официально называется tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile, по названию австрийской букмекерской конторы «tipp3» и оператора мобильной связи немецкой компании «T-Mobile». Сезон стартовал 17 июля 2010 года, последние матчи прошли 25 мая 2011.

«Ред Булл» защищает звание чемпиона, завоёванное в прошлом сезоне в 6 раз. Чемпионом Австрии в третий раз в своей истории стал «Штурм».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Победителем Первой лиги стал клуб «Ваккер» из Инсбрука.
Он занял место выбывшей в прошлом сезоне «Аустрии Кернтен».

Участники

Турнирная таблица

Результаты 
Команды играют друг с другом четыре круга. Сезон делится на две половины, в каждой из которых команды играют стандартную двухкруговую схему (игра дома и на выезде с каждым соперником).

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Бомбардиры 

Источник: bundesliga.at

Ссылки 
 Сайт Бундеслиги
 Сайт Австрийского Футбольного Союза
 Чемпионат Австрии на soccerway.com

Австрия
Австрия
2010/2011
Спорт в Австрии в 2010 году
Спорт в Австрии в 2011 году